Gjelsvik steht für: 

 Gjelsvik (Sunnfjord), norwegischer Ort in der Kommune Sunnfjord, Vestland
 Gjelsvikfjella, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gjelsvik Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Gjelsvik Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika

Gjelsvik ist der Name von:
 Olav Gjelsvik (* 1956), norwegischer Philosoph
 Sigbjørn Gjelsvik (* 1974), norwegischer Politiker
 Tore Gjelsvik (1916–2006), norwegischer Geologe